2008 Голяма награда на Европа е 18-о за Голямата награда на Европа и дванадесети кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 24 август 2008 година на пистата Валенсия, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа
Спорт във Валенсия
Автомобилен спорт в Испания